Змагання з боксу в чоловічій категорії понад 91 кг на Європейських іграх 2015 у Баку відбулися з 18 по 26 червня у Бакинській кришталевій залі. Участь взяли 19 спортсменів з 19 країн.

Результати

Посилання
 Результати поєдинків на amateur-boxing.strefa 
Чоловіки 91+